Liga Santa (1511) — entre o papa Júlio II, o rei de Espanha Fernando II de Aragão, a República de Veneza e o rei Henrique VIII de Inglaterra contra Luís XII de França
Liga Católica (França) (1576–1595) — interveniente nas guerras religiosas da França
Liga Católica (alemã) (1609–1635) — confederação de estados católicos alemães formada para contrabalançar a União Protestante
Liga Católica (Inglaterra) (f. 1913) — organização fundada na Igreja Anglicana e dedicada à reconciliação visível e completa de anglicanos e católicos

Desambiguações de história